Dobromir se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale
 Dobromir, comună în județul Constanța

Localități
 Dobromir, sat în județul Constanța
 Dobromir, sat în Bulgaria
 Dobromir, sat în Serbia

Persoane
 Dobromir din Târgoviște
 Dobromir cel Tânăr din Târgoviște